Clic – pressione di un tasto del mouse di un computer
 Consonanti clic – consonanti non polmonari usate in alcune lingue africane
 Compact Linear Collider – studio collaborativo per un collisore elettroni-positroni ad alta energia (3 TeV) ed alta luminosità
Clic – album del 1974 di Franco Battiato

Pagine correlate 
 Click
 Clique